Аркти́ческая прибрежная ту́ндра () — экологический регион на крайнем севере Северной Америки, выделяемый Всемирным фондом дикой природы, важное место размножения многих диких животных.

Расположение 
Экорегион расположен на северном побережье, включает равнину западного берега острова Банкс,в Юконе и равнины рек Андерсон и Хортон в Северо-Западных территориях. Это область низких, плоских и болотистых береговых равнин. Почва этого сырого арктического побережья плотная, вечная мерзлота летом покрывается термокарстовыми «талыми озёрами» из растаявшего льда. Встречаются такие ледяные объекты, как ледяные клинья и холмы-пинго из почвы и льда. Климат арктический и достаточно тёплый лишь для произрастания растений в конце июня, июле и августе, но даже в это время года возможны заморозки. В целом этот экорегион более влажный и сырой, чем приполярная тундра, продолжающаяся от него на восток до Квебека.

Природа 

Арктическая прибрежная тундра занимает север тундровой зоны. Климат особенно суров, и очень короткий вегетативный период. Зимние ветры достигают там исключительной силы. Они полностью сдувают снег с возвышенностей и переносят его в низины, где образуют большие сугробы, которые не всегда успевают растаять в течение лета. Под действием сильных морозов в оголённой почве появляются трещины, которые заполняются снегом; летом в этих трещинах находит приют скудная растительность. Растения не покрывают почву арктической прибрежной тундры сплошь, они располагаются небольшими группами лишь в пониженных защищенных местах. Преобладающими растениями являются мхи и лишайники. Кустарники вовсе отсутствуют. Озера и болота, покрытые осокой и пушицей, занимают больше половины всей её площади. Арктические тундры являются летними пастбищами оленей.

Ссылки 
 http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/na/na1103_full.html

Примечания 

Тундра
Экорегионы США
Экорегионы Канады
Неарктика